Melzer:
 Barbara Melzer
 Hagen Melzer
 Jürgen Melzer
 Manfred Melzer
 Martin Melzer